Vjačeslav Vsevolodovič Ivanov (), ruski filolog in indoeuropeist, * 21. avgust 1929, Moskva, Sovjetska zveza, † 7. oktober 2017.

Poznan je po svoji teoriji umestitve Indoevropejcev v armensko visokogorje in bližino Urmijskega jezera.

Življenjepis 

Ivanov je študiral na Moskovski univerzi, kjer je delal do 1958, ko je bil odpuščen zaradi kontaktov z Borisom Pasternakom   Borisom Pasternakom  in  Romanom Jakobsonom. Do tega časa je naredil nekaj pomembnih prispevkov v indo-evropskih študijah in postal ena vodilnih avtoritet za  hetitski jezik. Rehabilitirali so ga leta 1988 zaradi odpustite z univerze. Doktor filologije (1955, disertacija zavrnjena, ponovil leta 1978. leta). 

V osemdesetih letih je Ivanov delal na novi teoriji indoevropskih migracij, ki jo je zagovarjal v fundamentalni knjigi Indo-European and Indo-Europeans (1995). V tej knjigi, ki jo je napisal v soavtorstvu s T.V. Gamkrelidzom, je predstavil hipotetični jezik, ki naj bi bil prednik vseh indoevropskih jezikov. V knjigi so predstavljene rekonstrukcje izrazov za družbeno organizacijo, religijo, religijo in materialno kulturo. Z oporo na arheološke raziskave raziskuje tudi vprašanje izvoru indoevropejcev. 

Pomagal je vzpostaviti Inštitut za svetovne kulture, kjer je služboval na oddelku za Teorijo in zgodovino Svetovnih kultur na Moskovski univerzi. 
Od poznih devetdesetih Ivanov dela med Moskvo in Los Angelesom, kjer poučuje na Kalifornijski univerzi. Kot profesor je učil tudi na Standford university in na Yale university. Postal je reden član Ruske akademije znanosti leta 2000 in tuji član Britanske akademije leta 1977.
 
Skupaj z  Vladimirjem Toporovom je opredelil teorijo glavnega mita. S Toporovom je v soavtorstvu napisal tudi več ostalih člankov in knjig. Z njim je izdal enciklopedijo Miti narodov sveta in vsakoletni zbornik Balto-slovansko raziskovanje (Rusko: Балто-славянские исследования) (1980-2014).
Raziskovanje Ivanova je posvečeno zgodovini jezikoslovja, predvsem indoevropskih jezikov, priholingvistiki, semiotiki, matematični lingvistiki, literarnim vedam, zgodovini kulture in antropologiji. Bibliografija njegovih znanstvenih del obsega več kot 1000 del. Izdal je prevode z osemnajst jezikov. 
Poleg znanstvenega dela, Ivanov piše tudi pesmi. Izdal je tudi več knjig spominov, vključno z dvemi knjigi o njegovih znancih,  Borisu Pasternaku  in  Anni Akhmatovi

Dela 

 Vyacheslav V. Ivanov and Tamaz Gamkrelidze, "The Early History of Indo-European Languages", Scientific American; vol. 262, N. 3, 110-116, March, 1990.
 Tamaz Gamkrelidze & Vjacheslav V. Ivanov (1995). Indo-European and the Indo-Europeans: A reconstruction and historical analysis of a proto-language and a proto-culture. Berlin: Mouton de Gruyter. ISBN 3-11-014728-9. Prvič izšlo v ruščini: Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. "Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры". В 2 тт. — Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. — xcvi + 1328 с. Glej: http://ielang.narod.ru/
 Труды по этимологии индоевропейских и древнепереднеазиатских языков. Т. 1. Индоевропейские корни в хеттском языке. М.: ЯСК-Знак. 2007. 562 стр. 800 экз. (кандидатская диссертация, написана в 1955 году, опубликована в 2007 году)
 Иванов Вяч. Вс., Toporov V.N. Санскрит. (Серия «Языки народов Азии и Африки|Языки зарубежного Востока и Африки») М.: ИВЛ. 1960. 134 стр. 1300 экз. (англ.пер. 1968)
 Хеттский язык. (Серия «Языки зарубежного Востока и Африки») М.: ИВЛ. 1963. 222 стр. 2100 экз.; 2-е изд., доп. М.: УРСС. 2001.
 Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы: сравнительно-типологические очерки. М.: Наука. 1965. 298 стр. 2000 экз.
 Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы: (Древний период). М.: Наука. 1965. 246 стр. 2400 экз.
 Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей: (Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов). М., Наука. 1974. 342 стр. 2600 экз.
 Очерки по истории семиотики в СССР. М.: Наука. 1976. 303 стр. 5000 экз. (нем.пер.1985)
 Чёт и нечет: асимметрия мозга и знаковых систем. М.: Советское радио. 1978. 185 стр. 40000 экз. (Кибернетика) (нем. пер. 1983, рум. пер. 1986; латыш. перераб. изд. Рига: Зинатне, 1990)
 Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: индоевропейские истоки. М.: Наука. 1981. 271 стр. 2150 экз.
 История славянских и балканских названий металлов. М.: Наука. 1983. 197 стр. 2100 экз.
 Взгляд на русский роман в 1992 году. М.: Рудомино. 1993. 16 стр.
 Russian Civilization. Уч. пособие. 1994. 109 p.
 The archives of the Russian Orthodox Church of Alaska, Aleutian and Kuril Islands (1794—1912): An attempt at a multisemiotic society. Washington, 1996.
 The Russian orthodox church of Alaska and the Aleutian Islands and its relation to native American traditions — an attempt at a multicultural society, 1794—1912. Washington: Libr. of Congr., 1997
 Хлебњиков и наука. / С рус. према рукопису прев. Радмила Мечанин. Београд, Нар.кн. / Алфа. 2003.
 Лингвистика третьего тысячелетия. М.: ЯСК. 2004. 177 стр.
 Наука о человеке: введение в современную антропологию. М.: РГГУ. 2004. 194 стр.
 Дуальные структуры в антропологии: курс лекций. (Серия «Библиотека РАШ». Вып.2) М., РГГУ. 2008. 329 стр.

Intervjuji

 «У меня нет сегодня особых страхов по поводу будущего России в ХХI веке…» // «Континент», № 106, 2000 г.
 «Великая русская революция 1905 ещё продолжается» // «Новая газета», № 76, 14 октября 2002 г.
 «Или человечество по-настоящему объединится, или его не будет»  // для «Московские новости» 13 октября 2006 г.
 О семиотике, о языках мозга и об истории идей // «Sign Systems Studies», volume 39.2/4, 2011 г.
 «Россия — такая страна, где хотя бы один человек должен говорить правду»  // «Московские новости», 7 октября 2011 г.
 «Если они испугаются, то начнут делать необратимые вещи» // «The New Times», № 16 (244), 14 мая 2012 г.
 «Испытания нужны, для того чтобы понимать, что такое жизнь»  // сайт «Уроки истории», 30 сентября 2014 г. Интервью Елены Калашниковой, оператор Наталья Катаева

Članki 
 Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: 1999-2010-.
 Т. 1. Знаковые системы. Кино. Поэтика. М.: Языки русской культуры, 1999. 912 стр.
 С. 13-140. Разыскания о поэтике Пастернака. От бури к бабочке.
 С. 141—378. Эстетика Эйзенштейна.
 С. 379—602. Нечет и чет. Асимметрия мозга и знаковых систем.
 С. 603—812. Очерки по предыстории и истории семиотики.
 С. 813—909. Список трудов Вяч. Вс. Иванова.
 Т. 2. Статьи по русской литературе. М.: Языки русской культуры, 2000. 880 стр.
 Т. 3. Сравнительное литературоведение. Всемирная литература. Стиховедение. М.: Языки славянской культуры, 2004. 818 стр.
 Т. 4. Семиотика культуры, искусства, науки. М.: Языки славянской культуры, 2007. 794 стр. 800 экз.
 Т. 5. Мифология и фольклор. М.: Знак, 2009. 372 стр. 1000 экз.
 Т. 6. История науки. Недавнее прошлое (XX век). М.: Знак, 2009. 384 стр. 800 экз.
 Т. 7. Труды по истории науки. М.: Знак, 2010. 720 стр.
 Публикации на сайте Русской Антропологической Школы
 Россия и гнозис
 Античное переосмысление архаических мифов
 Эйзенштейн и культуры Японии и Китая
 Заумь и театр абсурда у Хлебникова и обэриутов в свете современной лингвистической теории
 Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX в.
 Аввакумова доля  — статья о Варламе Шаламове
 Поэзия Шаламова  — выступление на Шаламовской конференциии в июне 2011 г., помимо анализа принципов шаламовской поэзии рассказывается об отношениях с А. И. Солженицыным.
 Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему
 Целесообразность человека
 Соотношение индивидуальной и социальной памяти в контексте интеграции семиотико-антропологического, математического и естественно-научного подходов

Sklici

Glej tudi 
 Indoevropski prajezik

Ruski filologi